Муніципалітет ( «громада») — адміністративно-територіальна одиниця Нідерландів другого рівня, складова частина провінції. Муніципалітети утворюють ланку системи т. зв. державних органів (). 

Станом на січень 2021 року, в Нідерландах налічується 352 муніципалітети () та 3 спеціальні муніципалітети (), які включають три із шістьох острівних територій, що складають Голландські Кариби.

Їхні обов'язки делегує їм центральний уряд, а керівництво ними здійснює муніципальна рада, яка обирається кожні чотири роки. Злиття муніципалітетів зменшило загальну їхню кількість на дві третини з моменту створення перших офіційних кордонів у середині ХІХ століття. Самі муніципалітети з адміністративно-статистичною метою неофіційно поділяються на райони та місцевості.

Муніципалітети суттєво відрізняються за розмірами: найменшим із площею суходолу 7,03 км2 є Вестерворт, а найбільшим із суходільною площею 523,01 км2 — Південно-Західна Фрисландія. Найменш заселеним, як і найменш густонаселеним муніципалітетом із показником 23 особи/км2 є Схірмонніког. Найбільшу чисельність населення 872 757 жителів має Амстердам, а найбільш густонаселеною з показником 6620 осіб/км2 є Гаага.

Кількість

Звичайні муніципалітети

Особливі муніципалітети

Виноски

Див. також 
 
Список найбільших муніципалітетів Нідерландів

Примітки

Посилання 
Список муніципалітетів на офіційному вебсайті нідерландського уряду

Громади Нідерландів
Списки муніципалітетів
Списки:Нідерланди